Austria:
 Bezirk Baden – powiat w kraju związkowym Dolna Austria

Szwajcaria:
 Bezirk Baden – okręg w kantonie Argowia

Zobacz też:
 Baden